Solenopotes är ett släkte av insekter. Solenopotes ingår i familjen nötlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nötlöss
Solenopotes